Die europäische Vor- und Frühgeschichte (auch: Europäische Ur- und Frühgeschichte) befasst sich mit der Urgeschichte und der Frühgeschichte der kulturgeschichtlichen Entwicklung des Menschen in Europa von den Anfängen bis zum Beginn des Hochmittelalters.

Zeitlich umfasst die europäische Ur- und Frühgeschichte einen gewaltigen Zeitraum. Sie beginnt mit der Erstbesiedelung Europas in der Altsteinzeit vor etwa 1 Million Jahren und endet gegen 1050 n. Chr. mit Beginn des europäischen Hochmittelalters.

Die europäische Vor- und Frühgeschichte wird in folgende Epochen eingeteilt:
Steinzeit (Paläolithikum, Mesolithikum, Neolithikum)
Kupferzeit (Äneolithikum, Chalkolithikum), nur lokal ausgeprägt
Bronzezeit (Frühe Bronzezeit, mittlere Bronzezeit, späte Bronzezeit)
Eisenzeit (Hallstattzeit, La-Tène-Zeit)
Römerzeit (Römische Kaiserzeit, Spätantike)
Frühmittelalter (Merowingerzeit bzw. Vendelzeit, Karolingerzeit bzw. Wikingerzeit)

Siehe auch 
Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas
Geschichte Europas
 Urgeschichte Asiens